Meidagen kan verwijzen naar

de meidagen van 1937 toen tijdens de Spaanse Burgeroorlog een gewelddadige strijd uitbrak tussen republikeinse groeperingen onderling
de periode in mei 1940 toen Duitsland Nederland binnenviel; zie Duitse aanval op Nederland in 1940
de periode in mei 1968 toen de Parijse studentenrevolte uitbrak